staurospora – rodzaj zarodników
 Staurospora – rodzaj grzybów